Der Davis Cup 1949 war die 38. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. 

Im Kontinentalplayoff setzte sich Australien gegen Italien klar mit 5:0 durch, unterlag aber im anschließenden vom 26. bis 28. August stattfindenden Finale Titelverteidiger USA klar mit 1:4. Es war der bisher 17. Titel der USA, und bereits der vierte in Folge.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 29 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
Israel nahm zum ersten Mal am Bewerb teil.

Amerikazone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Australien über Italien.

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger USA und Australien konnten sich die USA klar mit 4:1 durchsetzen. Es war die siebte US-amerikanische Finalteilnahme in Folge, und das sechste Endspiel gegen Australien in Serie. Die USA gewannen den bisher 17. Titel der USA.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1949
Tennisturnier 1949